Pasar Jambi (plaats), een plaats in Indonesië
Pasar Jambi (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing